

Presentación previa 
Marcus Daniell y Artem Sitak eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Philip Bester y Peter Polansky ganaron el título tras derrotar en la final Enzo Couacaud y Luke Saville.

Cabeza de serie 

  Alex Bolt /  Andrew Whittington (Semifinales, baja)
  Ruben Gonzales /  Darren Walsh (Primera ronda)

<ol start=3>
 ''' Philip Bester /  Peter Polansky (Campeones)
  Karol Beck /  Lukáš Lacko ''(Baja)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Granby 2015